

События 

 Первый созыв Генеральных штатов во Франции.
 Борьба Фландрии за независимость.
 Ночь на 18 мая — восстание во Фландрии против французской оккупационной армии, «Брюггская заутреня» во главе с ткачом Петером Конинком.
 11 июля — «Битва шпор» при Куртре. Разгром французской армии фландрскими ткачами. Изгнание французских войск из Фландрии.
 27 июля — победа Османа Гази над византийскими войсками в Бафейской битве.
 31 августа — Кальтабеллотский договор. Отказ короля Неаполя от прав на Сицилию. Окончание Войны Сицилийской вечерни.
 26 сентября — взятие острова Руада: мамлюками завоевана последняя крепость крестоносцев в Леванте.
 4 октября — мирный договор между Византией и Венецией заканчивает войну длившейся с 1296 года.
 18 ноября — папа Бонифаций VIII ответил французскому королю буллой «Unam Sanctam» (всякая тварь подчинена папе), отлучив Филиппа IV от церкви, объявив его сверженным с престола и предложив французскую корону немецкому императору Альбрехту I.
 Рожер де Флор основал каталонскую компанию, куда вошли солдаты (альмогавары), оставшиеся без работы после подписания Кальтабеллотского договора.
 Кастильцы занимают гавань Алжира.
 1302—1329 — Графиня Артуа Маго.
 Заключён мир Новгорода с Данией.
 Присоединение Переславля к Московскому княжеству по завещанию князя Иоанна Дмитриевича.
 Галицко-Волынский князь Юрий Львович потерял контроль над Люблинской землёй.
 Создание во Франции первой в истории прокуратуры.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1302 году
 Афанасий Метеорский — основатель монастырей Метеоры, преподобный Православной церкви.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1302 году
 Мухаммад II аль-Факих
 Роберт II д'Артуа

См. также

Примечания